Berm (strook), strook langs de weg
 Berm (vesting), sluipwal bij een vesting